Михаил Яковлевич Зайцев: Зайцев (Зайцов), Михаил Яковлевич (1806—1876) — генерал-лейтенант, комендант Варшавской Александровской цитадели.
 Зайцев, Михаил Яковлевич (1927 — ?) — советский слесарь, Герой Социалистического Труда